Rosamund je ženské křestní jméno. Pochází z germánských slov hros "kůň" a mund "ochrana". Dohromady tedy znamená "ochránce koní". Podle starších kalendářů svátek slaví 2. dubna. Jménem Rosamunde byla pojmenována písničky Škoda lásky.

Domácké podoby 
Rosi, Rosa, Rosarka, Rozarka, Munde, Ros, Rosmund, Roza

Další varianty 
 Rosamond – anglicky
 Rosamund – anglicky
 Rosamunde – nizozemsky, německy

Známé nositelky 
 Rosamund Pike (* 1979), britská herečka
 Rosamunda Cliffordová (před r. 1150 – asi 1176), milenka krále Jindřicha II. Anglického
 Rosamunde Pilcher (1924–2019), britská spisovatelka

Externí odkazy 
 Behind the Name
 Severská jména

Ženská jména
Ženská jména germánského původu